WMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maroantsetra (Madagascar)